Ива́н Петро́вич Скля́ров (22 июня 1948, с. Евстратовка, Воронежская область — 26 февраля 2007, Нижний Новгород) — глава администрации (мэр) Нижнего Новгорода в 1994—1997, губернатор Нижегородской области в 1997—2001, почётный гражданин Нижнего Новгорода.

Образование 
В 1967 г. окончил Арзамасский приборостроительный техникум, а в 1973 г. арзамасский филиал Московского авиационного института (ныне — Арзамасский политехнический институт — филиал НГТУ) по специальности инженер-электромеханик. До 1973 г. работал техником-конструктором, техником на Арзамасском приборостроительном заводе.

В 1973-1974 гг. служил в Советской Армии.

Политическая карьера 
 В 1970 г. вступил в КПСС.
 С 1974 по 1977 г. был секретарем заводского комитета комсомола Арзамасского приборостроительного завода.
 В 1980 г. избран заместителем секретаря парткома приборостроительного завода.
 С 1981 г. — заведующий отделом Арзамасского горкома КПСС.
 С 1982 г. — секретарь Арзамасского горкома КПСС.
 1985—1991 — председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов г. Арзамаса. 
 1989-1991 — первый секретарь Арзамасского горкома КПСС. 
 март 1990 — октябрь 1993 — народный депутат РСФСР от территориального округа № 358 Горьковской (Нижегородской) области
 1991—1994 — вице-губернатор Нижегородской области. 
 апрель 1994 — декабрь 1995 — глава администрации Нижнего Новгорода. 
 декабрь 1995 — июль 1997 — мэр Нижнего Новгорода. 
 1997—2001 — губернатор Нижегородской области. Как губернатор входил в Совет Федерации, с февраля 1998 был Председателем Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.
 2005—2007 — депутат Законодательного собрания Нижегородской области.

Деятельность на посту губернатора 

На выборах получил поддержку Ассоциации промышленников и предпринимателей, Агропромышленного союза области, баллотировался как преемник Немцова. Несмотря на это, вскоре после избрания объявил проводимую предшественником политику ошибочной, а «единственной политической силой, на которую он ориентируется», назвал мэра Москвы Юрия Лужкова. Позиционируя себя как «крепкого хозяйственника», Скляров стремился к максимальному участию в управлении экономикой области. Наиболее заметным был проект создания на базе Кстовского НПЗ региональной нефтеперерабатывающей компании по образцу «Московской нефтегазовой компании».

Первое время на политику Склярова оказывал большое влияние Сергей Кириенко, а после его отставки с поста премьер-министра России в регионе стало нарастать влияние крупного бизнеса. В 2000 году Кстовский НПЗ (НОРСИ) перешёл под контроль «Лукойла», ведущие нефтехимические предприятия области вошли в «Сибур», а Горьковский автозавод перешёл под управление группы «Русский алюминий» Олега Дерипаски.

В 1998 году к предстоящему 200-летнему юбилею А. С. Пушкина Скляров обращался к Русской православной церкви с предложением причислить поэта к лику святых, на что председатель синодальной комиссии по прославлению святых митрополит Ювеналий (Поярков) ответил: «Политик, называющий себя православным, должен знать, что вносить предложения о канонизации — прерогатива только священнослужителей». Скляров был известен также другими странными инициативами (например, собирался подать заявку на проведение в Нижнем Новгороде Олимпийских игр или подарить президенту Татарстана икону Казанской Божьей матери — символ победы над татарами) и бессодержательными или грамматически неправильными высказываниями, считался «не блещущим образованием».

Несмотря на оживление в экономике, состояние социальной сферы области и уровень жизни нижегородцев оставляли желать много лучшего, и в регионе усилились протестные настроения. В результате на губернаторских выборах 2001 года при низкой явке избирателей Иван Скляров проиграл члену КПРФ Геннадию Ходыреву.

После отставки 
После ухода с поста губернатора Иван Скляров стал заместителем генерального директора ОАО «Нижегородсвязьинформ» (с 2002 года — ОАО «Волгателеком»).
В 2005 году он был избран депутатом Законодательного собрания области, возглавлял комитет по вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Иван Петрович Скляров скончался после тяжёлой болезни 26 февраля 2007 года. Похоронен на  Нижнего Новгорода.

Примечания

Ссылки 
 И. П. Скляров: краткая биография // Сайт Городской думы Нижнего Новгорода.

Председатели городских исполкомов РСФСР
Народные депутаты России
Губернаторы Нижегородской области
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Главы Нижнего Новгорода
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
Выпускники Московского авиационного института
Первые секретари Арзамасского горкома КПСС